El Vergel bezeichnet:

 El Vergel (Mendoza), Ort in Argentinien
 El Vergel (Chiapa de Corzo), Ort in Chiapas, Mexiko
 El Vergel (Las Margaritas), Ort in Chiapas, Mexiko
 El Vergel (Pijijiapan), Ort in Chiapas, Mexiko
 El Vergel (Durango), Ort in Durango, Mexiko
 El Vergel (Morelos), Ort in Morelos, Mexiko
 El Vergel (Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo), Ort in Oaxaca, Mexiko
 El Vergel (San Juan Bautista Guelache), Ort in Oaxaca, Mexiko
 El Vergel (Sinaloa), Ort in Sinaloa, Mexiko